Интернет в Бурятии (также Бурне́т) — часть Интернета на территории Бурятии, один из видов связи в Бурятии, географический сегмент интернет-рынка России.

Цифры и факты 
Общее количество активных пользователей сети интернет в Улан-Удэ на начало 2008 года оценивалось в 25-30 тысяч. Аудитория бурнета в середине 2010 года составляла 320,2 тыс. человек, 167,8 тыс. из которых — жители Улан-Удэ.

Самой популярной социальной сетью в Бурятии осенью 2010 года была «ВКонтакте», которой пользовалось приблизительно 180 тыс. жителей Бурятии.

Правительство Бурятии учредило ежегодную премию BaikalWeb за вклад в развитие сегмента сети интернет в Республике Бурятия.

Интернет на бурятском языке 
Существует раздел Википедии на бурятском языке — , в которой на 21 ноября 2012 года зарегистрировано 3592 участника. Раздел содержит 925 статей.

См. также 
 Интернет в России

Примечания

Ссылки 
 Аркадий Зарубин. Виртуальная Бурятия // Информ Полис, 20 декабря 2010
 Сайт интернет-конкурса BaikalWeb
 Исследование "Экономика Рунета-2012
 проект «История интернета в России»
 ФОМ: Интернет в России
 История развития российского интернета. Справка
 Развитие интернета в регионах России (2011) — Яндекс
 Летопись русского Интернета: 1990—1999

Интернет в России
Средства массовой информации Бурятии